Bolivar, in italiano chiamato anche Tamerlano, è il gigantesco San Bernardo di Paperino che lo accompagna in alcune sue avventure, in cui combina molti danni. L'ingombrante animale compariva soprattutto nelle prime tavole domenicali di Paperino, poi è scomparso, per fare solo una breve comparsa, il 28 dicembre 1998, in una storia di Topolino (testi di Fabio Michelini, disegni di Valerio Held) nella quale il papero spiega che Bolivar gli fu mandato in vacanza, anni prima, dalla zia Clodovilde per poi riprenderselo ("Paperi e cani - Bolivar", Topolino n. 2248). Qui con Bolivar compare anche la sua numerosa e scalmanata cucciolata.

Appare nei cortometraggi Gli alpinisti e More Kittens.

Collegamenti esterni 
 

Personaggi dell'universo di Paperino
Personaggi dei fumetti Disney
Personaggi dei cortometraggi d'animazione Disney
Cani immaginari